Кузя — назва населених пунктів:

 Кузя — селище в Маймінському районі Республіки Алтай.
 Кузя — село в Чойському районі Республіки Алтай.

Кузя -- персонажі:
домовичок Кузя із однойменного мультфільму.

Див. також 
 Кузьма
en:Кузя